Орельяна:

Персоналии 
 Орельяна, Алехандро (род. 2000) — испанский футболист.
 Орельяна, Мануэль (1870—1940) — гватемальский генерал, фактический временный президент Гватемалы.
 Орельяна, Нарсисо (род. 1995) — сальвадорский футболист, полузащитник клуба «Тампа Бэй Раудис» и сборной Сальвадора.
 Орельяна, Фабиан (род. 1986) — чилийский футболист, нападающий «Сельты» и сборной Чили.
 Орельяна, Франсиско де (1505 или 1511—1546) — испанский конкистадор, первооткрыватель Амазонки.

Другое 
 Орельяна — провинция в Эквадоре